10-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 12 апреля по 14 мая 1937 года в Тбилиси.

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Сергей Воронков - «ГАМАРДЖОБА, ГЕНАЦВАЛЕ!» (на ChessPro.ru)
 10th USSR Championship, Tbilisi 1937

Чемпионаты СССР по шахматам
1937 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1937 году
Спортивные соревнования в Тбилиси
Спорт в Грузии в 1937 году
Апрель 1937 года
Май 1937 года